Gianni Meanti – calciatore italiano
 Ulderico Meanti – calciatore italiano